Gassendorf steht für:
 Gassendorf, eine Dorfform aus dem Hoch- bzw. Spätmittelalter

Gassendorf steht als Ort für:
 Goślinów (ehemals Gassendorf im Landkreis Liegnitz, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen; siehe Gmina Miłkowice
 Gassendorf (ehemals Gassendorf in Galizien), eine Ortschaft in der Ukraine; siehe: Уличне/Ulytschne